Canonici – plurale di canonico
 Francesco Canonici – funzionario italiano
 Luca Canonici – tenore italiano